Rathaus ist der Name folgender U- und S-Bahnhöfe oder -Stationen

in Berlin:
 U-Bahnhof Rathaus Neukölln
 U-Bahnhof Rathaus Reinickendorf
 U-Bahnhof Rathaus Schöneberg
 U-Bahnhof Rathaus Spandau, siehe Bahnhof Berlin-Spandau #U-Bahnhof
 U-/S-Bahnhof Rathaus Steglitz, siehe Bahnhof Berlin Rathaus Steglitz
 U-Bahnhof Rotes Rathaus

in Bochum:
 U-Bahnhof Bochum Rathaus

in Duisburg:
 U-Bahnhof Rathaus (Duisburg)

in Essen:
 U-Bahnhof Rathaus Essen

in Fürth:
 U-Bahnhof Fürth Rathaus 

in Hamburg:
 S-Bahnhof Harburg Rathaus, siehe Bahnhof Hamburg-Harburg Rathaus
 U-Bahnhof Rathaus (Hamburg)

in Köln:
 U-Bahnhof Rathaus (Köln)

in Ludwigshafen am Rhein:
 U-Bahnhof Rathaus (Ludwigshafen am Rhein)

in Wien:
 U-Bahn-Station Rathaus